Майтаков — хакасская фамилия.

Известные носители 
 Майтаков, Георгий Григорьевич (род. 1948) — депутат Государственной думы второго и третьего созывов, капитан 1-го ранга
 Майтаков, Сергей Владимирович (род. 1990) — российский горнолыжник